Золотая Onze () или Футболист года в Европе по версии Onze Mondial — футбольная премия, вручаемая с 1976 года лучшему игроку в Европе французским журналом Onze Mondial. Обладатель премии выбирается согласно опросу читателей журнала, независимо от национальной принадлежности лауреата. Игроки, набравшие второе и третье число голосов получают Серебряную Onze () и Бронзовую Onze (). Также на основе голосования журнал выбирает символическую сборную Европы, состоявшую из 11-ти человек. С 1991 года также выбирается лучший тренер года, который получает Премию Onze ().

Лауреаты

Победители и призёры по странам

Наибольшее число призов

Тренеры-лауреаты

Наибольшее число призов

Примечания

Ссылки 
 Победители на rsssf.com

Награды, появившиеся в 1976 году
Футбольные награды во Франции
Футбольные награды